Deborah – polski film wojenny w reżyserii Ryszarda Brylskiego z 1995
 Deborah – meksykańska telenowela z 1967
 Deborah – album muzyczny Debbie Gibson
 Mount Deborah – góra na Alasce

Zobacz też 
 Debora
 Debora (imię)
 Dewora